Ласити може да се отнася за:

 Ласити – ном на остров Крит, Гърция;
 Ласити (плато) – плато на остров Крит.